Евге́ний Алексеевич Попо́в:
 Попов, Евгений Алексеевич (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Попов, Евгений Алексеевич (1899—1961) — советский психиатр, академик АМН СССР.
 Попов, Евгений Алексеевич (1824—1888) — протоиерей, писатель-богослов.